Kensett kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Kensett (Arkansas)
Kensett (Iowa)